Marko Pöyhönen (né le  à Hollola en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2006, il commence sa carrière avec les Pelicans Lahti dans la SM-liiga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Suomi U20 || Mestis ||7 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HeKi || Mestis ||20 ||7 ||10 ||17 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||56 ||6 ||6 ||12 ||26 ||10 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2009-2010 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||42 ||1 ||10 ||11 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || HeKi || Mestis ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 50|| 2|| 6|| 8|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 35|| 2|| 7|| 9|| 41|| 16|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2011-2012 || Heinolan Peliitat || Mestis ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 59|| 5|| 7|| 12|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Pelicans Lahti || Liiga || 22|| 1|| 4|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Pelicans Lahti || Liiga || 49 || 8 || 9 || 17 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Heinolan Peliitat|| Mestis || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Pelicans Lahti || Liiga || 52|| 5 || 14 || 19 || 14 || 9 ||0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2016-2017 || Pelicans Lahti || Liiga || 56 || 4 || 21 || 25 || 26 || 4  || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || KHL Medveščak Zagreb || EBEL ||46 || 8 || 13 || 21 || 14 || 6 || 1 || 2  || 3 || 2 	
|-
| 2018-2019 || HKm Zvolen|| Extraliga Slo. || 52 || 4 || 12 || 16 || 40 || 12 || 0 || 0 || 0 || 6 	
|-
| 2019-2020 || EC Villacher SV|| EBEL || 49 || 7 || 12 || 19 || 22 || 3 ||0 || 0 || 0 || 2

Notes et références 

Naissance en septembre 1987
Naissance à Hollola
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Pelicans Lahti
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du HKm Zvolen